Теодосиевата династия е римска фамилия, която се издига в дните на залез на Римската империя.

История 
Нейният основател е Флавий Теодосий (познат като Comes Theodosius), велик военачалник, спасил Британия от Големия заговор. Неговият син, Флавий Теодосий, е провъзгласен за император на Източната Римска империя през 379 и за кратко обединява Римската империя (394 – 395) като побеждава узурпатора Евгений. Теодосий I е наследен от своите синове Хонорий в Западната и Аркадий в Източната половина на империята. Династията на Теодосий е свързана с Валентиниановата династия откакто Теодосий I се оженва за Гала, дъщеря на Валентиниан I, тяхна дъщеря е Гала Плацидия. Последният император на Запад, принадлежащ към династията, е синът на Гала Плацидия Валентиниан III, последният император на Изток е Маркиан, е зетът на Теодосий II. По-късно внучка на Валентиниан III се омъжва за Олибрий и Антемий е зет на Маркиан. Потомци на династията продължават да бъдат част от източния римския нобилитет в Константинопол до края на шестото столетие.